1996 Голяма награда на Сан Марино е 16-о за Голямата награда на Сан Марино и пети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 5 май 1996 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 107% време 1:32.972

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино